{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (58001) - || 2002 TX126 ||4 oktober 2002 || LINEAR
|-
| (58002) - || 2002 TM175 ||4 oktober 2002 || LINEAR
|-
| (58003) - || 2002 TC180 ||14 oktober 2002 || LINEAR
|-
| (58004) - || 2002 TG206 ||4 oktober 2002 || LINEAR
|-
| (58005) - || 2002 TR207 ||4 oktober 2002 || LINEAR
|-
| (58006) - || 2002 TD221 ||6 oktober 2002 || LINEAR
|-
| (58007) - || 2002 TL234 ||6 oktober 2002 || LINEAR
|-
| (58008) - || 2002 TW240 ||6 oktober 2002 || NEAT
|-
| (58009) - || 2002 TU262 ||10 oktober 2002 || NEAT
|-
| (58010) - || 2002 TB266 ||10 oktober 2002 || LINEAR
|-
| (58011) - || 2002 TW280 ||10 oktober 2002 || LINEAR
|-
| (58012) - || 2002 TM290 ||10 oktober 2002 || LINEAR
|-
| (58013) - || 2002 TP293 ||10 oktober 2002 || LINEAR
|-
| (58014) - || 2002 US28 ||31 oktober 2002 || LINEAR
|-
| (58015) - || 2002 UG29 ||31 oktober 2002 || LINEAR
|-
| (58016) - || 2002 UH29 ||31 oktober 2002 || LINEAR
|-
| (58017) - || 2002 UC34 ||31 oktober 2002 || Spacewatch
|-
| (58018) - || 2002 UX37 ||31 oktober 2002 || NEAT
|-
| (58019) - || 2002 UV40 ||31 oktober 2002 || LONEOS
|-
| (58020) - || 2002 VE17 ||5 november 2002 || LINEAR
|-
| (58021) - || 2002 VD32 ||5 november 2002 || LINEAR
|-
| (58022) - || 2002 VK36 ||5 november 2002 || LINEAR
|-
| (58023) - || 2002 VR40 ||6 november 2002 || NEAT
|-
| (58024) - || 2002 VC48 ||5 november 2002 || LINEAR
|-
| (58025) - || 2002 VW48 ||5 november 2002 || LONEOS
|-
| (58026) - || 2002 VS55 ||6 november 2002 || LINEAR
|-
| (58027) - || 2002 VH58 ||6 november 2002 || NEAT
|-
| (58028) - || 2002 VB63 ||6 november 2002 || LINEAR
|-
| (58029) - || 2002 VH63 ||6 november 2002 || LONEOS
|-
| (58030) - || 2002 VU67 ||8 november 2002 || LINEAR
|-
| (58031) - || 2002 VH82 ||7 november 2002 || LINEAR
|-
| (58032) - || 2002 VA86 ||8 november 2002 || LINEAR
|-
| (58033) - || 2002 VB88 ||8 november 2002 || LINEAR
|-
| (58034) - || 2002 VS101 ||11 november 2002 || LINEAR
|-
| (58035) - || 2002 VK107 ||12 november 2002 || LINEAR
|-
| (58036) - || 2002 VO108 ||12 november 2002 || LINEAR
|-
| (58037) - || 2002 VL109 ||12 november 2002 || LINEAR
|-
| (58038) - || 2002 VJ110 ||12 november 2002 || LINEAR
|-
| (58039) - || 2002 VC113 ||13 november 2002 || NEAT
|-
| (58040) - || 2002 VU122 ||13 november 2002 || NEAT
|-
| (58041) - || 2002 VU127 ||14 november 2002 || LINEAR
|-
| (58042) - || 2002 VV127 ||14 november 2002 || LINEAR
|-
| (58043) - || 2002 VJ128 ||14 november 2002 || LINEAR
|-
| (58044) - || 2002 WF || 17 november 2002 || J. Nomen
|-
| (58045) - || 2002 WY16 ||28 november 2002 || NEAT
|-
| (58046) - || 2002 XA14 ||1 december 2002 || NEAT
|-
| (58047) - || 2002 XY21 ||2 december 2002 || LINEAR
|-
| (58048) - || 2002 XJ78 ||11 december 2002 || LINEAR
|-
| (58049) - || 2002 XY86 ||11 december 2002 || LINEAR
|-
| (58050) - || 2002 YA || 18 december 2002 || NEAT
|-
| (58051) - || 2002 YY2 ||28 december 2002 || Ametlla de Mar
|-
| (58052) - || 2003 AN1 ||1 januari 2003 || LINEAR
|-
| (58053) - || 2003 AP5 ||1 januari 2003 || LINEAR
|-
| (58054) - || 2003 AR5 ||1 januari 2003 || LINEAR
|-
| (58055) - || 2003 AH6 ||1 januari 2003 || LINEAR
|-
| (58056) - || 2003 AJ41 ||7 januari 2003 || LINEAR
|-
| (58057) - || 2003 AG58 ||5 januari 2003 || LINEAR
|-
| (58058) - || 2118 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58059) - || 2690 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58060) - || 2751 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58061) - || 2769 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58062) - || 4034 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58063) - || 6024 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58064) - || 6220 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58065) - || 6814 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58066) - || 7579 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58067) - || 2269 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58068) - || 3143 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58069) - || 4310 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58070) - || 1034 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58071) - || 1308 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58072) - || 1476 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58073) - || 1514 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58074) - || 1612 T-2 || 24 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58075) - || 2205 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58076) - || 2208 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58077) - || 2209 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58078) - || 3003 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58079) - || 3244 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58080) - || 4228 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58081) - || 4817 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58082) - || 5072 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58083) - || 5459 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58084) Hiketaon || 1197 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58085) - || 1199 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58086) - || 2017 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58087) - || 2156 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58088) - || 2256 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58089) - || 2352 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58090) - || 3452 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58091) - || 3768 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58092) - || 4053 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58093) - || 1934 JP || 9 mei 1934 || H. M. Jeffers
|-
| (58094) - || 1972 AP || 14 januari 1972 || L. Kohoutek
|-
| (58095) Oranienstein || 1973 SN || 19 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58096) Oineus || 1973 SC2 ||29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (58097) Alimov || 1976 UQ1 ||26 oktober 1976 || T. M. Smirnova
|-
| (58098) - || 1977 TC || 9 oktober 1977 || L. D. Schmadel
|-
| (58099) - || 1978 RB10 ||2 september 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (58100) - || 1978 VQ7 ||7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus|}

Planetoïdenlijsten